Sveti Ilija (montagne), montagne en Serbie :en:Sveti_Ilija_(mountain)
 Sveti Ilija (Varaždin), village en Croatie